Jawlensky ist der Familienname folgender Personen:

 Alexej von Jawlensky (1865–1941), deutsch-russischer Künstler des Expressionismus
 Andreas Jawlensky (1902–1984), deutsch-russischer Maler